Первое правительство Борн (20 мая — 4 июля 2022)
 Второе правительство Борн (с 4 июля 2022)